I liga 1983/1984 – 50. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Absolutnym beniaminkiem ligi był .

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 548 goli
 Średnia goli na mecz: 2,28
 Zwycięstw gospodarzy: 121
 Remisów: 73
 Zwycięstw gości: 46
 Król strzelców: Włodzimierz Ciołek – Górnik Wałbrzych (14 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
1983 w polskim sporcie
1984 w polskim sporcie